Алексей Гудков:
 Гудков, Алексей Олегович (род. 1972) — российский футболист.
 Гудков, Алексей Фёдорович (1915—1996) — советский танкист, полный кавалер ордена Славы.